Das 6. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 26. Juni bis zum 3. Juli 1960 im Ostseebad Zinnowitz statt.

In Abwesenheit des tschechoslowakischen Titelverteidigers Pavel Korda gewann diesmal der Australier Alan Lane das Herreneinzel im Finale gegen den (West-)Berliner Gottfried Dallwitz. Dieser hatte im Halbfinale Horst Stahlberg ausgeschaltet. Im Dameneinzel gelang Zsófia Broszmann in einer Neuauflage des Vorjahresfinales die Revanche gegen Klára Bardóczy. Broszmann gewann auch das Gemischte Doppel an der Seite ihres Landsmannes András Szikszay, die damit ihren Erfolg von vor zwei Jahren wiederholen konnten, im Finale gegen Änne Lindner und Peter Fährmann.

Die Endspiele im Herren- und Damendoppel konnten wegen Gewitterregens nicht ausgetragen werden und wurden per Los entschieden. Die Glücklicheren waren dabei Peter Fährmann und Werner Rautenberg gegen den Hamburger Bernd Kube und Alan Lane sowie Olga Široká und Zdena Strachová gegen Klára Bardóczy und Zsófia Broszmann. Strachová hatte schon zwei Jahre zuvor diesen Titel gewonnen.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, 4. Jahrgang, Heft 8, August 1960

1960
Tennisturnier 1960
Tennisturnier in Zinnowitz